Onderdistrict in Indonesië
 Girimulyo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Girimulyo (Jatipurno), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Girimulyo (Kemiri), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Girimulyo (Ngargoyoso), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Girimulyo (Windusari), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Girimulyo (Jogorogo), een plaats in het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java